Кориат:

 Кориат (ум. между 1358 и 1363) — князь новогрудский и волковысский из династии Гедиминовичей.
 Кориат, Ашер (род. 1939) — израильский учёный-психолог, специалист в области когнитивной психологии.
 Кориат, Томас (1577—1617) — английский путешественник и писатель